Ruhezeit steht für:
 im Mietrecht und beim Umweltschutz für Zeiten, die frei von ruhestörenden Geräuschemissionen sein müssen
 im Arbeitsrecht die arbeitsfreie Zeit zwischen zwei Arbeitstagen, siehe Arbeitszeit, Freizeit
 im Arbeitsstudium die Ruhezeit (Arbeitsstudium) oder Wartezeit (Produktion)
 die Sonntagsruhe bzw. das Arbeitsverbot am Sabbat
 den Teil des Jahres, in dem eine mehrjährige Pflanze nicht wächst, siehe Vegetationsperiode
 die für LKW-Fahrer vorgeschriebenen Pausen ihrer Lenkzeiten, siehe Lenk- und Ruhezeiten
 die Dauer der Lagerung von Toten in Gräbern, siehe Ruhefrist

Siehe auch: